Edmundo Otávio Ferreira (Rio de Janeiro,  1870 — Rio de Janeiro, c. 1920) foi um instrumentista brasileiro e tocador de requinta, atuante da música popular brasileira.

Ligações externas
A música popular no romance brasileiro: Século XX (2a. parte)

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira